Línea 412 puede referirse a:

 Línea 412 de autobuses de Madrid.
 Línea 412 de autobuses de Lima.